Marty Murray (né le  à Lyleton, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||68 ||20 ||36 ||56 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1992-1993 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||67 ||29 ||65 ||94 ||50 ||4 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
|1993-1994 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||64 ||43 ||71 ||114 ||33 ||14 ||6 ||14 ||20 ||14
|-
|1994-1995 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||65 ||40 ||88 ||128 ||53 ||18 ||9 ||20 ||29 ||16 
|-
|1995-1996 || Flames de Saint-Jean || LAH ||58 ||25 ||31 ||56 ||20 ||14 ||2 ||4 ||6 ||4 
|-
|1995-1996 || Flames de Calgary || LNH ||15 ||3 ||3 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Flames de Saint-Jean || LAH ||67 ||19 ||39 ||58 ||40 ||5 ||2 ||3 ||5 ||4 
|-
|1996-1997 || Flames de Calgary || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Flames de Saint-John || LAH ||41 ||10 ||30 ||40 ||16 ||21 ||10 ||10 ||20 ||12
|-
|1997-1998 || Flames de Calgary || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || EC Villacher SV || EBEL ||23 ||14 ||21 ||35 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || EC Villacher SV || Alpenliga ||33 ||26 ||41 ||67 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Kölner Haie || DEL ||56 ||12 ||47 ||59 ||28 ||10 ||4 ||3 ||7 ||2
|-
|2000-2001 || Flames de Saint-Jean || LAH ||56 ||24 ||52 ||76 ||36 ||19 ||4 ||16 ||20 ||18 
|-
|2000-2001 || Flames de Calgary || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||3 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Flyers de Philadelphie || LNH ||74 ||12 ||15 ||27 ||10 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2002-2003 || Flyers de Philadelphie || LNH ||76 ||11 ||15 ||26 ||13 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2003-2004 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||66 ||5 ||7 ||12 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|2005-2006 || Scorpions de Hanovre || DEL ||24 ||7 ||15 ||22 ||16 ||9 ||4 ||3 ||7 ||35
|-
|rowspan="2"|2006-2007 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||11 ||2 ||13 ||15 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Monarchs de Manchester || LAH ||34 ||12 ||28 ||40 ||24 ||16 ||6 ||8 ||14 ||11
|-
|2006-2007 || Kings de Los Angeles || LNH ||19 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || HC Lugano || LNA ||49 ||7 ||25 ||32 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Monarchs de Manchester || LAH ||76 ||15 ||39 ||54 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || Moose du Manitoba || LAH ||59 ||10 ||20 ||30 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Admirals de Milwaukee || LAH ||15 ||5 ||5 ||10 ||10 ||7 ||2 ||3 ||5 ||2

| 261 || 31 || 42 || 72 || 41 || 9 || 0 || 1 || 1 || 4

Références 

Naissance en février 1975
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du HC Lugano
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EC Villacher SV
Attaquant de hockey sur glace
Naissance au Manitoba